Osoby o tym nazwisku:
 Elżbieta Ryznar – polska działaczka polityczna i kombatancka
 Ewelina Ryznar – polska siatkarka
 Jan Ryznar – polski rolnik oraz działacz ludowy i spółdzielczy, poseł na Sejm
 Michał Ryznar – polski inżynier